Maxwell steht für:
 Maxwell (Name), Vor- und Familienname, dort auch Namensträger
 Maxwell (Mondkrater)
 Maxwell (Einheit), physikalische Einheit
 Maxwell (Ansoft), Finite-Elemente-Methode-Programm zur Simulation von elektromagnetischen Feldern
 (12760) Maxwell, Asteroid des Hauptgürtels
 Maxwell Bay, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Maxwell River, Fluss in Tasmanien, Australien
 Maxwell Technologies, Hersteller von Energiespeichern in San Diego, Kalifornien
 Grafikprozessor, siehe Nvidia-Geforce-700-Serie #GM107
 Maxwell, der mutige Osterhase, Zeichentrickfilm aus dem Jahre 1996

Maxwell ist der Name folgender Orte in den USA:
 Maxwell Air Force Base, Standort der US-Luftwaffe bei Montgomery, Alabama
 Maxwell Street, kurze Straße in Chicago
 Maxwell Township, mehrere
 Maxwell (Alabama), im Tuscaloosa County
 Maxwell (Hancock County, Indiana)
 Maxwell (Morgan County, Indiana)
 Maxwell (Iowa), im Story County
 Maxwell (Kalifornien), im Colusa County
 Maxwell (Kentucky), im Daviess County
 Maxwell (Nebraska), im Lincoln County
 Maxwell (New Jersey)
 Maxwell (New Mexico), im Colfax County
 Maxwell (New York)
 Maxwell (Oklahoma)
 Maxwell (Pennsylvania)
 Maxwell (Tennessee)
 Maxwell (Texas), im Caldwell County
 Maxwell (Virginia)
 Maxwell (West Virginia)
 Maxwell Garden, Virginia

Maxwell steht mit anderen Begriffsbestandteilen für:

 Maxwell-Affäre, Bayern 1995, siehe Max Strauß #Maxwell-Affäre
 Maxwell Award, amerikanischer Sportpreis im College Football
 Maxwell-Berge, höchste Erhebung auf Venus (Planet)
 Maxwell-Beziehung, Maxwell-Relation, Zusammenhänge zwischen verschiedenen physikalischen Größen
 Maxwell-Brücke, Messbrückenschaltung in der Elektrotechnik
 Maxwell-Dämon, Gedankenexperiment in der Thermodynamik
 Maxwell-Ducker (Philantomba maxwellii), Antilopenart in Westafrika
 Maxwell-Gleichungen, vier Gleichungen der Elektrodynamik
 Maxwell House (Begriffsklärung)
 Maxwell-Körper, Rheologie, (spezielle) Reihenschaltung von Feder- und Dämpfer-Element
 Maxwell-Konstruktion, Van-der-Waals-Gleichung, Begriff aus der Thermodynamik
 Maxwell-Medaille, Förderpreis für theoretische Physik des Institute of Physics
 Maxwell-Modell, Maxwell-Körper, Beschreibung viskoelastischer Materialien
 Maxwell Motor Company, amerikanischer Kraftfahrzeughersteller (1904–1925)
 Maxwell-Spule, besondere Spulenanordnung
 Maxwell-Tensor, Maxwell’scher Spannungstensor
 Maxwell-Verteilung, Maxwell-Boltzmann-Verteilung, Wahrscheinlichkeitsverteilung der statistischen Physik und Thermodynamik
 James Clerk Maxwell Telescope, Radioteleskop im Mauna Kea Observatorium in Hawaii